CIG steht als Abkürzung für:

 Canadian Institute in Greece, das kanadische archäologische Institut in Athen
 Christ in der Gegenwart, eine katholische Wochenzeitschrift des Verlags Herder, Freiburg im Breisgau
 Christlich-Islamische Gesellschaft, älteste und größte christlich-islamische Dialogorganisation in Deutschland
 Corpus Inscriptionum Graecarum, eine Sammlung griechischer Inschriften

Abkürzung